Беллман () — английская фамилия, происходящая от названия появившейся в средних веках должности судебного исполнителя, объявлявшего публичные заявления суда и делавшего прочие объявления на улицах. Известные носители:
 Беллман, Джина (род. 1966) — английская актриса.
  (род. 1957) — американский музыковед.
 Беллман, Ричард (1920—1984) — американский математик, один из ведущих специалистов в области математики и вычислительной техники.
  (род. 1947) — американский психотерапевт.
  — тип конструкции авиационного ангара.
 Уравнение Беллмана
 Алгоритм Беллмана — Форда
 Уравнение Гамильтона — Якоби — Беллмана
 Беллмен и Тру — британский кинофильм 1987 года.

См. также 
 Бельман